New College (Oxford)
 New College (Université de Toronto)